НРК 

 Национальная резервная корпорация
 Независимая регистраторская компания
 Народная Республика Кампучия